RL Sicilia 1, RL Sicilia 2, Trm, Cominvest e Tgs sono cinque dei multiplex della televisione digitale terrestre presenti nel sistema DVB-T italiano.RL Sicilia 1 e RL Sicilia 2 appartengono a Rai Way, società controllata da Rai.Cominvest appartiene a Telespazio Tv.Tgs appartiene a Tgs.Trm appartiene a Trm.

Copertura 
RL Sicilia è una rete di primo livello disponibile in tutta la Sicilia.RL Sicilia 2 è una rete di secondo livello disponibile in tutta Sicilia, eccetto le province di Catania, Messina e Siracusa.Trm è una rete di secondo livello disponibile nelle province d'Agrigento, Palermo e Trapani.Cominvest è una rete di secondo livello disponibile nella provincia di Messina.Tgs è una rete di secondo livello disponibile nella provincia di Palermo.

È inoltre ricevibile un multiplex locale calabrese:RL Calabria 1 è una rete di primo livello disponibile nella provincia di Messina

Frequenze 
RL Sicilia 1 trasmette sul canale 42 della banda UHF V in tutta la Sicilia.RL Sicilia 2 trasmette sul canale 32 della banda UHF IV in tutta Sicilia, eccetto le province di Catania, Messina e Siracusa.Trm trasmette sul canale 45 della banda UHF V nelle province d'Agrigento, Palermo e Trapani.Cominvest trasmette sul canale 21 della banda UHF IV nella provincia di Messina.Tgs trasmette sul canale 22 della banda UHF IV nella provincia di Messina.RL Calabria 1 trasmette sul canale 32 della banda UHF IV nella provincia di Messina.

Servizi

Canali televisivi (RL Sicilia 1)

Canali televisivi (RL Sicilia 2)

Canali televisivi (Trm)

Canali televisivi (Cominvest)

Canali televisivi (Tgs)

Voci correlate 
 
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia
 Televisioni locali del passato (Sicilia)

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive della Sicilia